

Учебники и монографии 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 {{книга|заглавие=General Paresis (Nervous and Mental Disease Monograph Series, Eds. Smith Ely Jelliffe and W.A. White, No. 14). Authorized English Translation by J. W. Moore |издательство=The Journal of Nervous and Mental Disease Publishing Company |место=New York |год=1913}}
 
 
 
 

 Статьи и разделы в книгах 

 1881
 
 
 
 1882
 
 
 
 (Рецензия) 
 1883
 
 
 
 
 
 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 1884
 
 (Рецензия) 
 1885
 
 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 1886
 
 
 
 
 
 
 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 1887
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 1888
 
 
 
 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 1889
 
 (Рецензия) 
 (Рецензия) 
 

 1890
 
 
 
 Der Hypnotismus. Unsere Zeit — deutsche Revue der Gegenwart. Monatsschrift zum Conversationslexicon, 1890/II, ss. 206—220 (1890)
 Ueber psychische Functionsstörungen [Autorreferat]. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 46 ss. 522—524 (1890)
 (Рецензия) Psychophysik. Bericht über die psychiatrische Literatur im 2. Halbjahre 1888. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Anhang 46, 2 S. 241*-251* (1890)
 (Рецензия) Psychophysik. Bericht über die psychiatrische Literatur im 1. Halbjahre 1889. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Anhang, Bd. 46, Heft 6, 1890, S. 15*-29*.
 Paul Bünger, «Wille und Handlung als Elemente der Lehre vom Verbrechen und von der Strafe», ss. 698—699, A. Cullerre, «Die Grenzen des Irreseins», ss. 1739—1740. Literarisches Centralblatt, 1890 [Rezensionen].
 1891
 (Рецензия) G. Th. Fechner, Elemente der Psychophysik. Zweite unveränderte Auflage. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 47, 1891, S. 170—172 (1891)
 Ueber Alkohol und Thee. Verhandlungen des X. Internationalen Medicinischen Congresses Berlin, Abt. IX, Bd. 4, Berlin 1891, S. 94-96.
 1892
 
 
 
 
 1893
 Ueber psychische Disposition [Autorreferat]. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. 25, 1893, S. 593—594; Neurologisches Centralblatt, Jg. 12, 1893, ss. 466—467
 1894
 Ueber geistige Arbeit. Neue Heidelberger Jahrbücher 4, Heidelberg 1894, ss. 31-52; Fischer Verlag, Jena 1894
 Beobachtungen bei zusammengesetzten Reactionen. Zwei briefliche Mitteilungen an den Herausgeber von E. Kraepelin und Julius Merkel. [w:] Wilhelm Wundt (red.): Philosophische Studien, Bd. 10, 1894, S. 499—502 [499-506].
 Die Abgrenzung der Paranoia [Autorreferat]. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 50, 1894, ss. 1080—1081
 Ueber eine eigenartige Form des Schwachsinns. Neurologisches Centralblatt, Jg. 13, 1894, S. 504—505; [Sitzungsbericht: Hochgradigste Verwirrtheit im Reden mit völliger Orientirung im Denken]. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. 26, 1894, ss. 595—597.
 [Sitzungsbericht: Erschöpfungspsychosen]. Münchener Medicinische Wochenschrift, Jg. 41, 1894, S. 525.
 
 (Рецензия) Psychiatrie. Für Ärzte und Studirende. Von Th. Ziehen. Berlin, Wreden 1894. Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde, Bd. 5, 1894, ss. 495—498
 (Рецензия) R. Sommer, Diagnostik der Geisteskrankheiten. Für praktische Aerzte und Studirende. Wien und Leipzig, Urban & Schwarzenberg 1894. Deutsche Medizinische Wochenschrift 20 Litteratur-Beilage s. 55 (1894)
 1895
 
 1896
 Zur Hygiene der Arbeit. Neue Heidelberger Jahrbücher, Jg. 6, Heidelberg 1896, ss. 222—247; Fischer Verlag, Jena 1896.
 A measure of mental capacity. Appleton’s popular science monthly, vol. 49 ss. 756—763 (1896)
 Vorwort. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 1, 1896, s. V.
 Der psychologische Versuch in der Psychiatrie. Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 1, 1896, S. 1-91.
 Kraepelin E, Hoch A. Ueber die Wirkung der Theebestandtheile auf körperliche und geistige Arbeit. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 1, 1896, ss. 378—488.
 
 
 
 1897
 
 
 
 
 1899
 
 
 
 Kraepelin E, Ludwig Cron: Ueber die Messung der Auffassungsfähigkeit. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 2, 1899, ss. 203—325.
 
 
 

 Ueber die Merkfähigkeit. Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, Bd. 8, 1900, ss. 245—250.
 Ueber umschriebene psychogene Funktionsstörungen. Correspondenzblatt der aerztlichen Vereine [des Grossherzogtums] Hessen, Jg. 2, 1900, s. 27.
 Die Heidelberger Wachabtheilung für unruhige Kranke. Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 24, Neue Folge Bd. 12, 1901, ss. 705—714.
 Kraepelin E, Kürz E. Ueber die Beeinflussung psychischer Vorgänge durch regelmässigen Alkoholgenuss. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 3, 1901, ss. 417—457.
 Kraepelin E, Oseretzkowsky A. Ueber die Beeinflussung der Muskelleistung durch verschiedene Arbeitsbedingungen. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 3, 1901, ss. 587—690.
 Geleitwort [W:] Leopold Laquer: Die Hilfsschulen für schwachbefähigte Kinder, ihre ärztliche und sociale Bedeutung. Mit einem Geleitwort von Emil Kraepelin. Bergmann Verlag, Wiesbaden 1901.
 Die Diagnose der Neurasthenie. Münchener Medicinische Wochenschrift, Jg. 49, 1902, S. 1641—1644.
 Die Arbeitscurve. [w:] Wilhelm Wundt (red.): Philosophische Studien, Bd. 19 (Festschrift — Wilhelm Wundt zum Siebzigsten Geburtstage), 1902, S. 459—507.
 Ueber die Wachabtheilung der Heidelberger Irrenklinik. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 59, 1902, S. 133—136
 Alkohol und Jugend. Alkoholgegnerbund, Nr 40. Verlag der Schriftstelle des Alkoholgegnerbunds (Internationaler Verein zur Bekämpfung des Alkoholgenusses), Basel 1903.
 Die akademische Jugend und die Alkoholfrage. Alkoholgegnerbund, Nr 41. Verlag der Schriftstelle des Alkoholgegnerbundes (Internationaler Verein zur Bekämpfung des Alkoholgenusses), Basel 1903.
 
 Was uns not tut. Bewirken unsere deutschen Trinksitten eine Entartung, die für die Zukunft des Volkes bedenklich ist? Zu obiger Frage. Deutsche Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart, Bd. 4, Berlin 1903, S. 273—274.
 Pettenkofer und Hüppe. Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten, Jg. 13, 1903, S. 152—153.
 [Hofrat Professor Dr. Kraepelin, Direktor der Irrenklinik in Heidelberg.] Fraenkel, Carl: Mässigkeit oder Enthaltsamkeit? Eine Antwort der deutschen medizinischen Wissenschaft auf diese Frage, im Auftrage des Deutschen Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke. Mässigkeits-Verlag, Berlin 1903, S. 54f.
 Ueber die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgänge durch einige Arzneimittel. Experimentelle Untersuchungen. Fischer Verlag, Jena 1892.
 Vergleichende Psychiatrie. Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 27, Neue Folge Bd. 15, 1904, S. 433—437.
 Der Unterricht in der forensischen Psychiatrie. Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, Bd. 1, 1904, S. 141—151.
 Zur Frage der geminderten Zurechnungsfähigkeit. Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, Bd. 1, 1904, S. 477—493; Verhandlungen des 27. Deutschen Juristentags, Bd. 5, München-Berlin 1904, S. 418—434.
 Kraepelin E, John P. Hylan: Ueber die Wirkung kurzer Arbeitszeiten. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 4, 1904, S. 454—494.
 Psychiatrisches aus Java. Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 27, Neue Folge Bd. 15, 1904, S. 468—469.
 1905
 Einführung in die Psychiatrische Klinik. Zweiunddreißig Vorlesungen. Zweite, durchgearbeitete Auflage. Barth Verlag, Leipzig 1905.
 Festrede zur Eröffnung der Klinik am 7. November 1904. Die Königliche Psychiatrische Klinik in München. Barth Verlag, Leipzig 1905, ss. 9-42. [1905c] Fragestellungen der klinischen Psychiatrie. Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 28, Neue Folge Bd. 16, 1905, ss. 573—590.
1906
 Lectures on Clinical Psychiatry. Authorized Translation from the Second German Edition. Revised and Edited by Thomas Johnstone. Second English Edition. Baillière & Co., London 1906
 Das Verbrechen als soziale Krankheit. Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform, Bd. 3, 1906/07, ss. 257—279.
 Der Alkoholismus in München. Münchener Medizinische Wochenschrift, Jg. 53, 1906, ss. 737—741.
 Über hysterische Schwindler [Autorreferat]. Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie 63 ss. 902—904 (1906)
1907
 Kraepelin E, Friedrich Vocke, H. Lichtenberg: Der Alkoholismus in München. Lehmanns Verlag, München 1907
 Vorwort W: Georges L. Dreyfus: Die Melancholie. Ein Zustandsbild des manisch-depressiven Irreseins. Eine klinische Studie''. Jena: Fischer Verlag, 1907, ss. V—VI.
 Alkoholische Geistesstörungen. Jahresbericht über die Königliche Psychiatrische Klinik in München für 1904 und 1905. Lehmanns Verlag, München 1907, ss. 22-28.
 Paul Julius Möbius. Centralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 30, Neue Folge Bd. 18, 1907, ss. 200—208.
 1908
 Die Auslese für den akademischen Beruf. Verhandlungen des II. Deutschen Hochschullehrertags, Jena 1908. Verlag der Münchner Neuesten Nachrichten, München 1908. [Bibliographische Daten unsicher]
 Zur Entartungsfrage. Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie, Jg. 31, Neue Folge Bd. 19, 1908, ss. 745—751.

 1910
 Die Uebertreibungen der Abstinenz. Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten, Jg. 20, 1910, S. 433—441.
 Sprachstörungen im Traume. [w:] Emil Kraepelin (red.): Psychologische Arbeiten, Bd. 5, 1910, S. 1-104
 Verfügungsgewalt über Geisteskranke. Sitzungsberichte des aerztlichen Vereins München, Jg. 20, 1910, S. 134—138 [Lehmanns Verlag, München 1911].
 1911
 Kraepelin E, Max von Gruber. Wandtafeln zur Alkoholfrage. Erläuterungen nebst den 10 verkleinerten Tafeln in mehrfachem Farbendruck. Zweite, unveränderte Auflage. Lehmanns Verlag, München 1911
 Die Schildknappen des Weinkapitals an der Arbeit. Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten, Jg. 21, 1911, ss. 227—228 (1911)
 Die Psychologie des Alkohols. Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten, Jg. 21, 1911, S. 250—260, ss. 288—301
 Forschungsinstitute und Hochschulen. Süddeutsche Monatshefte, Jg. 8, 1911, ss. 597—607.
 Die psychologischen Untersuchungsmethoden [Autorreferat]. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie (Referate und Ergebnisse), Bd. 3, 1911, ss. 400—402; Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 68, 1911, S. 509—511
 Krankenvorstellungen. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie (Referate und Ergebnisse), Bd. 3, 1911, S. 819—820.
 
 Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Achte, vollständig umgearbeitete Auflage. III. Band. Klinische Psychiatrie. II. Teil. Barth Verlag, Leipzig 1913
 Über Hysterie. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 18, 1913, S. 261—279.
 Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. Achte, vollständig umgearbeitete Auflage. IV. Band. Klinische Psychiatrie. III. Teil. Barth Verlag, Leipzig 1915
 Kraepelin E, Karl Weiler: Obergutachten über die ursächliche Bedeutung von Kopfverletzungen bei Spannungsirresein (Katatonie). Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts, Bd. 3. Behrend Verlag, Berlin 1915, S. 370—376.
 1916
 
 
 1918
 
 Ziele und Wege der psychiatrischen Forschung. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, Bd. 42, 1918, ss. 169—205; Springer Verlag, Berlin 1918
 Alkoholgewerbe und Wissenschaft. Internationale Monatsschrift zur Erforschung des Alkoholismus und Bekämpfung der Trinksitten, Jg. 28, 1918, S. 185—215.
 
 
 
 1919
 Dementia praecox and Paraphrenia. Translated by R. Mary Barclay from the Eighth German Edition of the «Text-Book of Psychiatry», vol. iii, part ii, section on the Endogenous Dementias. Edited by George M. Robertson. E. & S. Livingstone, Edinburgh 1919, Chicago Medical Book Company, Chicago 1919 [Übersetzung von Kapitel IX «Die endogenen Verblödungen» aus 1913a in englischer Sprache].
 
 
 
 
 Krankenvorstellungen (Paranoide Erkrankungen und Dementia praecox). Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie (Referate und Ergebnisse) 18, ss. 420—433 (1919)
 

 1920
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1921
 
 
 
 
 
 Franz von Rinecker (1811—1883). [w:] Theodor Kirchhoff (red.): Deutsche Irrenärzte. Einzelbilder ihres Lebens und Wirkens, Bd. I. Springer Verlag, Berlin 1921, ss. 244—247
  [достоверный автор неизвестен; считается, что сочинение принадлежит Э. Крепелину на основе дневника его дочери]
 1922
 
 
 
 
 
 
 
 
 1923
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 1924
 
 
 
 
 
 1925
 
 
 1926

Другие

Ссылки 
 

Крепелин, Эмиль